Ataninnguup Tasia bezeichnet:
 Ataninnguup Tasia (See, Qasigiannguit, nördlich), See im Distrikt Qasigiannguit, Grönland
 Ataninnguup Tasia (See, Qasigiannguit, südlich), See im Distrikt Qasigiannguit, Grönland